Fight — американская метал-группа, основанная фронтменом Judas Priest Робом Хэлфордом после того, как он покинул Judas Priest в 1992 году. Барабанщик Judas Priest Скотт Трэвис, не уходя из группы, принял участие и в проекте Хэлфорда. Затем к ним присоединились гитарист Расс Парриш, гитарист и клавишник Брайан Тильсе и бас-гитарист Джек "Джей-Джей" Браун.

Музыка новой группы сильно отличалась от звучания предыдущей группы Хэлфорда: это была смесь классического хеви-метала, трэш-метала и нового на тот момент грув-метала.

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Видео альбомы

Примечания 

Хеви-метал-группы США
Грув-метал-группы США